Aires de Saldanha — vice-rei da Índia
 Ayres de Saldanha — um dos Quarenta Conjurados de 1640
 Aires José Maria de Saldanha Albuquerque Coutinho Matos e Noronha — também chamado Aires de Saldanha e Albuquerque da Gama e Ayres de Saldanha e Albuquerque Coutinho Corte-Real
 Aires de Saldanha e Albuquerque Coutinho Matos e Noronha — 2.º conde da Ega

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história